Collisella ochracea är en snäckart som först beskrevs av Dall 1871.  Collisella ochracea ingår i släktet Collisella och familjen Lottiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
ochracea